Cavalca e spara (redistribuito anche come Ringo cavalca e spara) è il titolo unico con il quale furono distribuiti uniti in Italia due film con John Wayne entrambi diretti da George Sherman nel 1938:

Red River Range – film del 1938 diretto da George Sherman (56 min)
Overland Stage Raiders – della durata di 55 minuti